Miss Supranational 2015, est la  de Miss Supranational, qui s'est déroulée à la salle de sport de Krynica-Zdrój, en Pologne, le .

La lauréate paraguayenne, Stephania Vásquez Stegman succède à l'Indienne Asha Bhat, Miss Supranational 2014. Elle est la première Paraguayenne à remporter le titre de Miss Supranational.

Résultats

Reines de beauté des continents

Candidates

Déroulement de la cérémonie

Prix distribués 
Miss Amitié (Miss Friendship):  - Helena Desmarais
Miss Élégance:  - Natalia Nunez
Miss Personnalité (Miss Personality):  - Maria Antonia Nach Teruel
Miss Photogénique (Miss Photogenic):  - Taťána Makarenko
Miss Internet:  - Bawk Nu
Top Model:  - Monica Castano
Meilleur corps (Best Body):  - Angie Keith
Meilleur costume national (Best National Costume):  - Gresya Amanda Maaliwuga
Miss Varsovie Expo (Miss Warsaw Expo):  - Raquel Bonilla
Miss Moto Show:  - Madli Vilsar
Miss Fashion City:  - Karina Martin
Plus belle robe de soirée (Most Beautiful Evening Gown):  - Bawk Nu
Meilleur média social (Best Social Media):  - Nguyễn Thị Lệ Quyên
Global Beauties´Woman of Substance:  - Siera Bearchell

Résultats des compétitions préliminaires

Top Model 
Gagnante: Mónica Castaño Agudelo ()
Top 3: Jade Restituyo (), Ada Sztajerowska ()
Top 10: Rogelie Catacutan (), Aafreen Rachael Vaz (), Karina Jiménez (), Angie Keith (), Stephania Vásquez Stegman (), Sonia Gisa (), Petra Denkova ()

Meilleur corps 
Gagnante: Angie Keith ()
Top 3: Taťána Makarenko (), Petra Denkova ()
Top 10: Christiana Fischer (), Ludmila Josephine (), Mónica Castaño Agudelo (), Regina Harding (), Margaret Muchemi (), Tanisha Demour Kaur (), Stephania Vásquez Stegman ()

Meilleure robe de soirée 
Gagnante: L Bawk Nu ()
Top 3: Rogelie Catacutan (), Nguyễn Thị Lệ Quyên ()
Top 10: Valentina Schnitzer (), Gresya Amanda Maaliwuga (), Tanja Ýr Ástþórsdóttir (), Mieko Takeuchi (), Siera Bearchell (), Kelly Kirstey (), Shaunika Khadia Frith ()

Meilleur costume national 
Gagnante: Gresya Amanda Maaliwuga ()
Top 3: Chesley Verbond (), Tanisha Demour Kaur (), 
Top 10: Emily Coral (), Sharon Valverde Zeballos (), Jade Restituyo (), Maria Antonia Nach Teruel (), Aafreen Rachael Vaz (), Margaret Muchemi (), Stephania Vásquez Stegman ()

Miss Internet 
Gagnante: L Bawk Nu ()
: Aafreen Rachael Vaz ()
: Nasrene Harrison ()
Top 10: Emily Coral (), Christiana Fischer (), Sharon Yeung (), Gresya Amanda Maaliwuga (), Stephanie Omogun (), Lorena Larriviere (), Catarina Lopes ()

Miss Amitié 
Gagnante: Helena Desmarais ()
Top 3: Christiana Fischer (), Jade McQueen ()

Observations

Notes sur les pays participants

Débuts

Retours 

Dernière participation en 2010
 .
Dernière participation en 2011
  ;
  ;
  ;
 .
Dernière participation en 2012
  ;
  ;
 .

Dernière participation en 2013
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Désistements 
 Les pays qui ont abandonné la compétition

  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
  

 Les pays qui ont choisi les candidates, mais l'État se retire de la compétition 
  - Ornella Lokonon, Miss Bénin 2015.
  - Anshuka Nand, première dauphine de Miss Monde Fiji 2015.
  - Kadije Barry, Miss Supranational Guinée 2015.
  - Sirey Morán Castro, Miss Supranational Honduras 2015
  - Efremia Braholli, candidate de Miss Albanie 2015. 
  - Uyanga Batdorj, Miss Supranational Mongolie 2015.
  - Ruth Angélica Martinez Rodriguez, deuxième dauphine de Miss Nicaragua 2015.
  - Grace Agatha Nugi, quatrième dauphine de Miss Îles du Pacifique 2014.

Remplacements 
  - Emily Coral, Miss Supranational Angleterre 2015, remplace Katerina Christo, Miss Middlesex Grande-Bretagne 2015.
  - Amina Serhouk, Miss Supranational Belgique 2015, démissionne de ses fonctions et a été remplacé par Rachel Nimegeers, finaliste de Miss Global Belgique 2014.
  - Mia Larsen, Miss Supranational Danemark 2015, remplace Tania Shenker.
  - Dominika Ditta Molnar, Miss Hajdú-Bihar 2015 et Miss Supranational Hongrie 2015, a été remplacé par sa première dauphine, Valentina Tóth. Elle n'avait prit contact avec l'organisatrice du concours, Pálfalvi Petra pendant plusieurs semaines et les organisateurs ont été contraints de la priver de son droit de concourir au concours. 
  - Anna Grishina, première dauphine de Miss Kemer International 2015, remplace Veronika Trofimova en raison de son impossibilité de participer au concours.
  - Valeriia Tereschenko, Miss Supranational Ukraine 2015 a été remplacé par Alina Sapiha.

Note sur les candidates 
  - Elisabeth Ossogo Ondoa, Miss Supranational Luxembourg 2015, remplace Ornela Gavoçi, gagnante de Luxembourg's Next Top Model 2015. 
  - Kawtar Riahi Idrissi, Miss Flandre orientale 2015 et finaliste de Miss Belgique 2015, est de nationalité belge. Elle a des origines marocaines. Elle est la deuxième candidate belge d'origine marocaine à représenter le Maroc au concours Miss Supranational après Chaima Riahi Idrissi en 2014.
  - Sonia Singh, deuxième dauphine de Miss Univers Norvège 2015, a des origines indiennes du côté de ses parents.
  - Stephania Vásquez Stegman, deuxième dauphine de Miss Paraguay 2011, a des origines allemandes.
  - Taťána Makarenko, Miss Supranational Tchèque 2015, a des origines ukrainiennes du côté de ses parents.
  - Sharon Nadine, Miss Supranational Singapour 2015, est de descendance ethnique des Baba-Nyonya et des malais.

Notes sur le classement des pays 
  du Paraguay grâce au sacre de Stephania Vásquez Stegman.
 La Pologne est classée pour la  consécutive.
 Le Canada et les Philippines sont classés pour la  consécutive.  
 L'Australie, la Birmanie et l'Inde sont classés pour la  consécutive. 
 La Colombie, les États-Unis et de la République tchèque sont classés pour la  consécutive. 
 Le retour du Mexique, depuis son dernier classement à Miss Supranational 2013.
 Le retour de l'Islande et du Panama depuis son dernier classement à Miss Supranational 2012.
 Le retour de la Belgique, depuis son dernier classement à Miss Supranational 2010.
 Le retour de la Slovaquie, depuis son dernier classement à Miss Supranational 2009.
 La Jamaïque, le Kenya, la Malaisie, le Japon, le Paraguay et le Rwanda réalisent leur premier classement.

Représentations des candidates aux concours internationaux

Notes et références

Liens externes 
 Miss Supranational 2009-2014

2015 en Pologne
2015
Décembre 2015
Concours de beauté en 2015